Kurkisaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kurkisaaret (ö i Birkaland), Övre Birkaland, 
 Kurkisaaret (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar